Michelangelos Pietà steht für:

 Römische Pietà, auch vatikanische Pietà, um 1500
 Pietà Bandini, auch Florenzer Pietà, The Deposition, Florence Pietà, Pietà del Duomo oder The Lamentation over the Dead Christ, 1547–1564, Florenz
 Pietà Rondanini 1552–1564, Mailand
 Pietà Roma 1554–1564, zerstört